Maryborough est le nom de plusieurs localités australiennes :
 Maryborough, dans l'état du Queensland ;
 Maryborough, dans l'état du Victoria.